Вакано () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Вакано, Альфред Филиппович (1846—1929) — австрийский дворянин, пивовар и меценат.
 Вакано, Йост (род. 1934) — немецкий кинооператор.